Peskó Zoltán (1903–1967) orgonaművész
 Peskó Zoltán (1937–2020) az előbbi fia, zeneszerző, karmester